Меморијал Ван Даме 2015. одржан је 11. септембра 2015. на Стадиону краља Бодуена у Бриселу (Белгија). Ово је последњи од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница 
.

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар: -0,4 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком 

1Повукао се са такмичења

Троскок 

1Повукао се са такмичења

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар 0,0 м/с

400 м

Миља

100 м препоне 
Ветар +0,1 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Троскок 

1Повукла се са такмичења

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци

200 м 

Ветар: -0,4 м/с

400 м

Жене

4 х 100 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Меморијал Ван Дам
ИААФ Дијамантска лига 2015.